Вячесла́в Я́ковлев:
 Яковлев, Вячеслав Васильевич (1937—1999) — севастопольский скульптор-монументалист, автор известных работ в Севастополе.
 Яковлев, Вячеслав Юрьевич (род. 1960) — советский боксёр, заслуженный мастер спорта.